

Astronomia
 Sher 25 – stella di tipo supergigante blu
 Cratere Sher-Gil – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone
 Antony Sher (1949–2021) – attore e scrittore sudafricano naturalizzato inglese
 Bartlett Sher (1959) – regista teatrale e direttore artistico statunitense
 Eden Sher (1991) – attrice statunitense
 Lawrence Sher (1970) – direttore della fotografia e regista statunitense

Altro
 Sher phyin – canone buddista tibetano